Лос Бањуелос има више значења:

 Лос Бањуелос, Чаркос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Бањуелос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику